Gur'evskij rajon 
 Gur'evskij rajon – rajon dell'Oblast' di Kaliningrad
 Gur'evskij rajon – rajon dell'Oblast' di Kemerovo